Пай (, от  — ива, верба, и  — болото) — посёлок в Прионежском районе Республики Карелия, административный центр Пайского сельского поселения.

Общие сведения 
Посёлок расположен в 80 км по автодороге к югу от Петрозаводска на границе с Подпорожским районом Ленинградской области. В 1 км на юг от посёлка находится озеро Пайозеро.

История 
В 1930-е годы в Прионежском районе были проведены работы по осушению Сунских болот: «Сарь-болото», «Козья-мох», «Пай-болото». Всего этом районе было осушено 278 га, освоено 205 га. Однако к 1950-м годам окультуренные участки сильно выродились.

Пай начали возводить в 1934 году как посёлок лесозаготовителей. 1 сентября 1935 года в лесном посёлке Пай была открыта начальная школа для 22 детей лесозаготовителей.

В 1941 году жители посёлка были эвакуированы в глубь страны. В 1944 году советско-финская война закончилась. В том же году был создан Пайский леспромхоз треста «Южкареллес». Жители возвращались и уже 1 сентября того же года в Пае снова была открыта начальная школа.

В послевоенные годы, годы четвёртой пятилетки, благодаря лучшей технической оснащённости в лесной промышленности Карело-Финской ССР появились условия для ликвидации сезонности на лесозаготовках. В лесу появились новые рабочие поселки: Пай, Чална, Кепа и десятки других.

В посёлок на заготовку леса приезжали и новые рабочие.

Население

Достопримечательности 
Братская могила 40 неизвестных советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1960-м году на могиле установлен обелиск.

Транспорт 

Железнодорожный остановочный пункт Пай расположен на линии Петрозаводск — Лодейное Поле (часть линии Санкт-Петербург — Мурманск). Станция относится к Петрозаводскому отделению Октябрьской железной дороги.

Основная автомобильная дорога идёт от посёлка на север и выходит на автодорогу между посёлками Ладва и Ладва-Ветка.

В двух километрах от посёлка проходит магистральный газопровод «Волхов — Петрозаводск».

Социальная сфера 
В посёлке есть общеобразовательная школа. Детский сад не работает — он был закрыт, когда резко уменьшилось количество детей.

Медицинское обслуживание оказывает фельдшерско-акушерский пункт, ближайшая больница — Ладвинская районная больница.

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 338—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 
 МОУ «Пайская основная общеобразовательная школа № 8»
 
 Пай на Викимапии
 Юбилейный год сельской школы

Населённые пункты Прионежского района
Бывшие посёлки городского типа Карелии